1/11 kan syfta på:

 1 november
 11 januari (amerikanskt datumformat)